Coriachi o Koryak – gruppo etnico della Siberia
Lingua coriaca o lingua koryak – lingua del suddetto gruppo etnico
Circondario dei Coriacchi o circondario dei Koryak – suddivisione amministrativa autonoma (okrug) della Russia
Koryak – personaggio dei fumetti DC Comics, figlio illegittimo di Aquaman